Lazy – szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich na Słowacji
 Lazy – szczyt w Górach Czerchowskich na Słowacji